Якуше́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Якушенко Наталія Василівна (* 1972) — українська саночниця
 Якушенко Ігор Васильович (1932—1999) — російський композитор, фольклорист і педагог.